Ihlara – miasto w Turcji.
 Ihlara – dolina w Turcji.